Maccabi Tel Aviv F.C. er en israelsk fodboldklub, og en del af Maccabi Tel Aviv sports club. Maccabi Tel Aviv er en af de ældste klubber i israelsk fodbold.

Det er en af de mest vindende fodboldklubber i israelsk fodboldhistorie med 19 mesterskaber, 22 nationale cupper, to asiamesterskabscupper og to totocup. Maccabi har vundet mesterskabet og cuppen samme sæson ("the double") syv gange.

Maccabi Tel Aviv er det eneste hold i Israel som aldrig har spillet i en lavere division, da de altid har spillet i øverste division.
Maccabi Tel Aviv er et af de to eneste hold i Israel (det andet er Maccabi Haifa F.C.), som har deltaget i gruppespillet i Champions League.

Fodboldklubber i Israel
Tel Aviv
Etableret i 1906